Фёдор Сорокин:
 Сорокин, Фёдор Алексеевич (1916—1978) — заместитель командира батальона, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Фёдор Иванович — член Учредительного собрания.
 Сорокин, Фёдор Фёдорович (1912—1945) — полный кавалер ордена Славы.